Merriam-Webster puede referirse a:

 Merriam-Webster, Inc., una editorial filial de Encyclopedia Britannica, Inc.;
 Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, Eleventh Edition, un diccionario publicada por Merriam-Webster, Inc.;
 Webster's Third New International Dictionary, Unabridged, un diccionario publicada por Merriam-Webster, Inc.